Il singolare del torneo di tennis Torneo Godó 2000, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Marat Safin che ha battuto in finale Juan Carlos Ferrero 6-3, 6-3, 6-4.

Teste di serie

 Evgenij Kafel'nikov (secondo turno)
 Marat Safin (quarti di finale)
 Nicolás Lapentti (quarti di finale)
 Juan Carlos Ferrero (quarti di finale)
 Assente
 Àlex Corretja (secondo turno)
 Tommy Haas (terzo turno)
 Younes El Aynaoui (quarti di finale)

 Tommy Haas (quarti di finale)
 Albert Costa (primo turno)
 Nicolas Escudé (primo turno)
 Mariano Zabaleta (primo turno)
 Dominik Hrbatý (terzo turno)
 Sébastien Grosjean (primo turno)
 Marc Rosset (secondo turno)
 Fernando Meligeni (secondo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Torneo Godó 2000
ATP Tour 2000